Ndeng peut désigner :
 Ndeng un village de la région de l'Est du Cameroun
 Fongo-Ndeng, un village de la région de l'Ouest du Cameroun
 Song Ndeng, un village de la région du Centre du Cameroun.